L'edizione 1979 della 2. divisjon norvegese di calcio vide le vittorie finali di Fredrikstad, Lyn Oslo e Molde.

Classifica finale

Gruppo A

Verdetti del gruppo A
Fredrikstad promosso nella 1. divisjon.
Pors alle qualificazioni alla 1. divisjon.
Vigør, Vigrestad e Fram Larvik retrocesse.

Gruppo B

Verdetti del gruppo B
Lyn Oslo promosso nella 1. divisjon.
Molde alle qualificazioni alla 1. divisjon.
Stjørdals-Blink, Tromsø e Aalesund retrocesse.

Qualificazioni per la 1. divisjon 1980

Molde promosso nella 1. divisjon.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1979
Campionato norvegese di calcio